Межпрофессиональный минимум заработной платы (), известный по акрониму SMIC — МРОТ во Франции. Пришёл на смену устаревшему показателю Межпрофессиональному гарантированному минимуму заработной платы, первому МРОТ в истории Франции. SMIC — минимальный уровень зарплаты, который возможно платить работнику от 18 лет. С 1 января 2018 показатель равен 9.88 евро в час (1498.47 в месяц при 35-часовой рабочей неделе и 1153 после вычета социальных взносов). Индексируется ежегодно 1 января с учётом покупательной способности и других факторов. 10 декабря 2018 года в связи с движением жёлтых жилетов президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года на сто евро до 1521.22 евро (брутто) и 1204 евро (нетто) в месяц. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 1539.42 евро (брутто) и 1219 евро (нетто).

Примечания

Литература 
 
 ,  et , 2008, заработная плата и низкий доход: как совместить социальную справедливость и экономическую эффективность?,

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Экономика Франции
Франция